BBV tiene los siguientes significados:
 Banco Bilbao Vizcaya, el banco con sede en Bilbao, renombrado posteriormente como BBVA tras la absorción de Argentaria.
 Bill & Ben Video, empresa productora de vídeo y audio vinculado a la serie de televisión Doctor Who en el Reino Unido.
 Bolsa Boliviana de Valores